Ринеке Дайкстра (; , ) — нидерландская фотохудожница и видеоартистка, живущая и работающая в Амстердаме. Получила почётный грант от , а в 2017 году стала лауреатом премии «Хассельблад» с призовым фондом в 100 000 евро.

Биография 
Закончила художественную Академию Геррита Ритвелда в Амстердаме (1986). Работала как коммерческий фотограф. Первую персональную выставку показала в 1984 в Амстердаме. В 1990-е годы начала реализовывать индивидуальные проекты, первым из них стала приобретшая известность серия Пляжные портреты (1992—1996). С середины 1990-х работает над видеопроектами (The Buzzclub, Liverpool, UK / Mysteryworld, Zaandam, NL, 1996-1997, и др.). Работы художницы демонстрировались на Венецианской биеннале 1997 и 2001, на Биеннале искусства в Сан-Паулу (1998), Туринской фотобиеннале (1999) и др.

Творческая манера 
Работы Ринеке Дейкстра часто сопоставляют с фотографиями Августа Зандера и Дианы Арбус.

Альбомы, каталоги выставок 
 Rineke Dijkstra: beaches. Amsterdam: idea books, 1996
 Rineke Dijkstra: beach portraits. Chicago: LaSalle Bank, 2002.
 Rineke Dijkstra: a retrospective.New York: Solomon R. Guggenheim Foundation, 2012

Признание 
Премия Кодак (1987) и другие награды. Работы художницы не раз показывались в крупнейших музеях мира, хранятся в их собраниях (Тейт Британ, Рудольфинум, МОМА, Метрополитен-музей и др.). Дейкстра — почётный доктор Королевской школы изобразительных искусств в Лондоне (2011). В 2012 ретроспективная выставка её работ за двадцать лет была развернута в нью-йоркском музее Соломона Гуггенхайма ().

Галерея 
Королевская семья Нидерландов — самая известная из работ Ринеке Дейкстры.

Примечания

Ссылки 
 На сайте artnet
 На сайте галереи Тейт
 Фотографии on line
 

Современные художники Нидерландов